Eliteserien i bandy 2000/2001 skapades genom två kvalgrupper där lag 1-6 i A-gruppen gick vidare till Eliteserien, medan övriga lag placerades i 1. Divisjon och 2. Divisjon. Stabæk IF vann Eliteserien och efter slutspelet även det norska mästerskapet i bandy, genom att i finalmatchen den 11 mars 2001 besegra Mjøndalen IF med 11-1.

Seriespelet

Kvalgruppe A
Lag 1-6 till Eliteserien. Lag 7-9 till 1. Divisjon.

Kvalgruppe B
Lag 1-3 till 1. Divisjon. Lag 4-9 till 2. Divisjon.

Eliteserien
Lag 1-3 i Kvalgruppe A tog med sig bonuspoäng till Eliteserien, där ettan fick 3 poäng, tvåan fick 2 poäng och trean fick 1 poäng.

1. Divisjon
Lag 1-2 till NM-slutspel tillsammans med lagen från Eliteserien. Lag 3 till Kvalgruppe A säsongen 2001/2002. Lag 4-6 till Kvalgruppe B säsongen 2001/2002.

2. Divisjon
Lag 1-4 till Kvalgruppe B 2001/2002. Lag 5 till kvalspel. Lag 6 till 3. Divisjon .

Kvalspel
1 mars 2001: Hauger BK-Mjøndalen IF II 5-12
3 mars 2001: Mjøndalen IF II-Hauger BK 11-6

Hauger BK till Kvalgruppe B säsongen 2001/2002.

Seriematcherna

Slutspel

Kvartsfinalmatcher
14 februari 2001: Stabæk IF-IF Ready 19-1
14 februari 2001: Røa IL-Drammen Bandy 6-4
14 februari 2001: Solberg SK-Ullevål IL 9-3
14 februari 2001: Mjøndalen IF-Ullern IF 9-0

18 februari 2001: IF Ready-Stabæk IF 1-14
18 februari 2001: Drammen Bandy-Røa IL 7-18
18 februari 2001: Ullevål IL-Solberg SK 2-5
18 februari 2001: Ullern IF-Mjøndalen IF 2-8

Semifinalmatcher
25 februari 2001: Stabæk IF-Røa IL 9-4
25 februari 2001: Mjøndalen IF-Solberg SK 6-1

28 februari 2001: Røa IL-Stabæk IF 7-10
28 februari 2001: Solberg SK-Mjøndalen IF 3-2

2 mars 2001: Stabæk IF-Røa IL 9-4
2 mars 2001: Mjøndalen IF-Solberg SK 7-1

4 mars 2001: Solberg SK-Mjøndalen IF 2-9

Finalmatch
11 mars 2001: Mjøndalen IF-Stabæk IF 1-11

Stabæk IF norska mästare i bandy för herrar säsongen 2000/2001.

Externa länkar
 Norges Bandyforbund - Eliteserien 00/01

2000 i Norge
2001 i Norge
Bandysäsongen 2000/2001
2000/2001